А́ндре Мия́тович (; 3 декабря 1979, Риека, СФРЮ) — хорватский футболист, защитник.

Биография 
Воспитанник футбольной школы клуба «Риека». С 1998 года стал играть в основном составе «Риеки» на позиции защитника. Выходил в 122 матчах в течение 5 сезонов, 10 раз забивал голы в национальном чемпионате. 10 раз выходил на поле в еврокубковых матчах, три раза отличался.

Одновременно Миятович играл в молодёжной сборной Хорватии, с апреля 1999 по июнь 2001 года провёл 10 встреч в футболке молодёжной сборной. Был участником молодёжного чемпионата мира 1999 года, с командой дошёл до 1/8 финала, провёл полностью все матчи. Как член сборной получил приз за честную игру. Принимал участие в отборочном турнире чемпионата Европы 2002 года для молодёжных команд.

В 2003 году перешёл в загребское «Динамо», где провёл 51 встречу и только один раз отличился. В 2004 году выиграл Кубок Хорватии. Участвовал подряд в двух кубках УЕФА, провёл там 8 матчей и забил один из шести голов в ворота нидерландского «Беверена» (итоговый счёт 6:1).

Вскоре он отправился во вторую Бундеслигу и стал игроком «Гройтер Фюрта». Дебютировал 6 августа 2005 года в игре против дрезденского «Динамо», но очень неудачно: получил две жёлтые карточки и был удалён с поля. Всего за сезон выходил на поле 30 раз, три раза забивал в ворота противника. Первый его гол был в ворота бургхаузенского «Ваккера» (встреча завершилась ничьей 2:2). С июля 2007 года стал игроком «Арминии» из Билефельда, с 2010 года играет в «Герте». На некоторое количество матчей был назначен капитаном команды по решению Маркуса Баббеля.

Достижения 
 Вице-чемпион Хорватии: 1998/99, 2003/04
 Обладатель Кубка Хорватии: 2003/04
 Обладатель Суперкубка Хорватии: 2003

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Footballdatabase.com
 Профиль на fussballdaten.de 
 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Гройтер Фюрт»
Игроки ФК «Арминия» Билефельд
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Ингольштадт 04»